Quint Cecili Metel (Quintus Caecilius Metellus) va ser el nom de diversos polítics romans de la gens Cecília (Caecilia) i de la família dels Metel (Metelli):
 Quint Cecili Metel (cònsol), cònsol romà l'any 206 aC.
 Quint Cecili Metel Macedònic, cònsol l'any 143 aC.
 Quint Cecili Metel Baleàric, cònsol l'any 123 aC.
 Quint Cecili Metel Caprari, cònsol l'any 113 aC.
 Quint Cecili Metel Numídic, cònsol 109 aC.
 Quint Cecili Metel Nepot I, cònsol el 98 aC.
 Quint Cecili Metel Pius, cònsol el 80 aC.
 Quint Cecili Metel Crètic, cònsol el 69 aC.
 Quint Cecili Metel Celer, cònsol 60 aC.
 Quint Cecili Metel Nepot II, cònsol el 57 aC.
 Quint Cecili Metel Pius Escipió, cònsol 52 aC.
 Quint Cecili Metel Crètic (cònsol l'any 7), cònsol l'any 7 dC.
 Quint Cecili Metel Crètic (qüestor), qüestor amb Gai Treboni.